Pagador steht für:

 Pagador, Ortschaft im Departamento Oruro, Bolivien
 Kanton Pagador, Gemeindebezirk im Departamento Oruro, Bolivien
 Provinz Sebastián Pagador, Provinz im Departamento Oruro, Bolivien

Pagador ist der Familienname folgender Personen: